Демеш:
 Демеш — белорусская фамилия
 Демеш — казахское женское имя.
 Демеш, Лидия (1930 или 1931—1943) — белорусская партизанка.
 Демеш, Ольга Ивановна (1924-1985) — Герой Социалистического Труда, управляющая фермой. 
 «Лида Демеш» — российский грузовой теплоход.